Gaetano Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Gaetano Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1770 und 1774
 Gaetano Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1855, 1860/1861, 1864 und 1876